La coupe de Russie de rugby à XV 2020 ou en russe  2020 est une compétition de rugby à XV qui oppose les quartorze clubs russe.

Résultats

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel
  Résumé de la compétition		
		
		
		

2020		
Rugby à XV en 2020		
Sport en Russie en 2020